Geert Berben (Bocholt, 26 mei 1993) is een Belgische voetballer die als aanvallende middenvelder speelt.

Statistieken
 

Berben, Geert